

Persone 
Adam Beyer (1976) – disc jockey, produttore discografico e producer di musica techno e tech house svedese
Alexander Beyer (1973) – attore tedesco
Bob Beyer, propr. Robert C. Beyer (1961) – allenatore di pallacanestro statunitense
Brad Beyer, propr.  Bradford G. Beyer Junior (1973) – attore statunitense
Dick Beyer, propr. Richard John Beyer, conosciuto con i ring name The Destroyer o Doctor X (1930-2019) – wrestler statunitense
Don Beyer, propr. Donald Sternoff Beyer (1950) – politico e ambasciatore statunitense
Emil Beyer (1876-1934) – ginnasta e multiplista statunitense
Ferdinand Beyer (1803-1863) – pianista e compositore tedesco
Frank Beyer (1932-2006) – regista e sceneggiatore tedesco
Georgina Beyer (1957) – politica neozelandese
Gisela Beyer (1960) – ex discobola tedesca, sorella del pesista Udo
Halina Beyer, coniugata Gruszczyńska (1934-2014) – cestista polacca
Hans Beyer (1889-1965) – ginnasta norvegese
Hartmann Beyer, noto anche come Sigismunds Cephalus e Andrea Epitimus (1516-1577) – teologo tedesco
Johann Hartmann Beyer (1563-1625) – medico e matematico tedesco
Johann Wilhelm Beyer (1725-1796) – scultore e pittore tedesco
Louis Beyer (2000) – calciatore tedesco
Marcel Beyer (1965) – scrittore, poeta e traduttore tedesco
Markus Beyer (1971-2018) – pugile tedesco
Susanne Beyer, nata Helm (1961) – ex altista tedesca
Olaf Beyer (1957) – ex mezzofondista tedesco
Udo Beyer (1955) – ex pesista tedesco, fratello della discobola Gisela
Ulrich Beyer (1947-1988) – pugile tedesco
Uwe Beyer (1945-1993) – martellista tedesco

Altro
14825 Fieber-Beyer – asteroide della fascia principale
1611 Beyer – asteroide della fascia principale
Beyer, Peacock and Company – industria ferroviaria inglese